Distretto di Vilcabamba – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Vilcabamba – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di Vilcabamba – distretto del Perù nella regione di Pasco